Задёжа — деревня в Великолукском районе Псковской области
Задёжа (Немковское) — озеро в Великолукском районе Псковской области